Adeus Amigo é o quarto álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira. Foi lançado em 1994 pela editora Espacial, servindo de homenagem ao cantor Dino Meira.

Contém 12 faixas, das quais se pode destacar "Adeus amigo" e "Mãe querida", temas que viriam a fazer parte de "medleys" no primeiro álbum ao vivo, o duplo Ao Vivo No Olympia, de 2000, com apenas "Adeus amigo" a aparecer no segundo álbum ao vivo, 15 anos de Canções - Ao Vivo No Pavilhão Atlântico, de 2003.

Faixas 
 "Adeus amigo"
 "Dona de mim, dona de mim"
 "Foi ela, foi ela"
 "Coração Vagabundo"
 "Foste tu, e só tu"
 "Chora baixinho"
 "Pensa em mim (onde estiveres)"
 "Rien que pour toi"
 "Tudo foi (depois de ti)"
 "Mãe querida"
 "Adeus, adeus Paris"
 "No comboio do amor"
	

Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns de 1994
Álbuns de Tony Carreira
Álbuns em língua portuguesa